Kaona je lahko:
 Kaona, Kučevo (Srbija)
 Kaona, Lučani (Srbija)
 Kaona, Vladimirci (Srbija)